Walters kan syfta på:

Ortnamn
 Walters, Oklahoma
 Walters, Minnesota

Personer
 Barbara Walters
 Jamie Walters
 Julie Walters
 Vernon A. Walters